ИВИМО

 ИВИМО — Институт военной истории МО РФ
 ИВиМО — Институт востоковедения и международных отношений «Харьковский коллегиум»